Евтропий может означать:

 Флавий Евтропий — римский историк и политический деятель.
 Евтропий (консул 399 года) (ум. 399) —  евнух, фаворит императора Византии Аркадия, препозит священной опочивальни.
 Евтропий из Сента (III или IV век) — святой, первый епископ Сента.
  — святой мученик.